«Redbone» — сингл американского рэпера Дональда Гловера, известного под псевдонимом Childish Gambino, выпущенный 17 ноября 2016 года с третьего студийного альбома Awaken, My Love!.
Три номинации на премию Grammy Award, включая Record of the Year на 60-й церемонии, из которых выиграло в категории Best Traditional R&B Performance. В 2021 году песня была включена в список 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone (№ 383).

Коммерческий успех 
«Redbone» не имел большого коммерческого успеха в США, где дебютировал лишь с 75-го места в основном американском хит-параде Billboard Hot 100 в чарте, датированном 10 декабря 2016 года. Но позднее песня неожиданно повторно попала в хит-парад и достигла 12-го места в дату 19 августа 2017 года, став высшим достижением в карьере исполнителя на тот момент и первым треком в лучшей двадцатке top 20 (лучше был позднее сингл «This Is America»). Песня также стала первым чарттоппером Гамбино в соул-чарте Adult R&B.

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Песни США
Песни — лауреаты премии «Грэмми»
Музыкальные мемы
Песни Дональда Гловера